Seznam najbolj gledanih filmov v Sloveniji. Podatki v seznamu so zgolj približni in nepopolni, različni uradni viri namreč podajajo različne številke. Podatki so nekaj natančnejši samo za Ljubljano, ki pa je navadno statistično nosila okoli 40% vseh slovenskih gledalcev - in za obdobje po letu 1991.

Sklici

Viri 

 Žun, Klemen (2010). AVATAR ali nova razsežnost filma. Ljubljana: UMco
Statistični urad RS. Statistični letopis
Slovenski filmski center
 Kinodvor
 Cinemania Group (Fivia)
Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931-2010. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka (2011)
https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2020/11/09/Statistika_2019.pdf Statistični podatki za leto 2019 (Slovenski filmski center)

Glej tudi 
 seznam slovenskih filmov
 Seznam najbolj gledanih slovenskih filmov v Sloveniji

Zunanje povezave 

Kronologija kinematografa na Kolodvorski
Od žgečkljive Sloge do kino oaze
Kinematografija: vrtinec zabave za skoraj tri milijone obiskovalcev
Spolno vzgojni kino
Najbolj gledani filmi v Sloveniji - Cinemania Group

Seznami slovenskih filmov